Клер (, ) — топонім, ім'я або прізвище.

Топонім

Клер () — округ (графство) у штаті Мічиган, США.
 Клер — місто, штат Мічиган
 Клер — місто, штат Айова
 Клер — місто, штат Нью-Йорк

Інше 
 Клер (, ) — графство на заході Ірландії.
 Клер () — гірська вершина на Кавказі (Дагестан, (Росія).
 Клер () — муніципалітет у Франції (регіон Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена).

Ім'я 
 Клер Андервуд () — вигаданий персонаж американського вебтелесеріалу «Картковий будинок».
 Клер Бретон (; 1985) — французька біатлоністка.
 Клер Голт (; 1988) — австралійська акторка.
 Клер Дейнс (; 1979) — американська акторка.
 Клер Дені (; 1948) — французька кінорежисерка та сценаристка.
 Клер Донаг'ю (; 1989) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012).
 Клер Лі Шеннолт (; 1893—1958), генерал-лейтенант ВПС США, командував «Літаючими тиграми», добровольчим авіаційним підрозділом під час Другої світової війни.
 Клер Тревор (; 1910—2000) — американська акторка, володарка премії «Оскар» у 1948 році.
 Клер Форлані (; 1972) — англійська акторка.

Прізвище 
 Джон Клер (; 1793—1864) — англійський поет.
 Кассандра Клер (; 1973) — американська письменниця
 Маргарет де Клер (; 1293—1342) — графиня Корнуолла, графиня Глостер.
 Рене Клер (; 1898—1981) — один з найзначиміших французьких кінорежисерів 1920-х і 1930-х років, творець жанру музичного фільму, письменник, актор.
 Франсуа Клер (; 1983) — французький футболіст, захисник.

Інше 
 Marie Claire () — міжнародний щомісячний журнал для жінок, що належить до Marie Claire Group.

Див. також 
 Сен-Клер
 Макклер